Чемпионат Европы по фигурному катанию 1949 года проходил с 28 по 30 января в Милане (Италия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание и парное катание. У мужчин победил представитель Австрии Эди Рада, у женщин победила представительница Австрии Ева Павлик, среди пар победили венгерские фигуристы Андреа Кекешши и Эде Кирай, ставшие двукратными чемпионами Европы.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1959 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Милане
1949 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Италии в 1949 году
Чемпионаты Европы в 1949 году
Январь 1949 года
Чемпионаты Европы в Италии